Cet article relate le parcours de l’équipe de Suède de football lors du Championnat d'Europe de football 2012 organisé en Pologne et en Ukraine du 8 juin au .

La Suède s'est qualifiée pour l'Euro 2012 en terminant  de son groupe derrière les Pays-Bas.

Elle se trouve dans le Groupe D face à l'Ukraine, l'Angleterre et la France.

Effectif 

Le , le sélectionneur de la Suède Erik Hamrén a dévoilé une liste de 23 joueurs sélectionnés pour participer à la compétition.

Qualifications

Groupe E 

|}

Matchs de préparation

Euro 2012

Premier tour - groupe D 

|}

Ukraine – Suède

Suède – Angleterre

Suède – France

Références 

Suede
Sport en Suède en 2012
Football à Kiev